

Населені пункти та їхні частини

 Целіни — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Целіни — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Целіни — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Целіни — село в гміні Ожаровіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Целіни — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Целіни — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Целіни — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Целіни — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Целіни — частина села Сьвеселиці в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Целіни — частина села Турув у гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки